GPB est un sigle qui peut désigner :
 Georgia Public Broadcasting, une chaîne de télévision américaine affilié au réseau PBS et un réseau de radio distribué dans l'État de Géorgie ;
 Gravity Probe B, un satellite scientifique américain qui fonctionne entre 2004 et 2005 avec l'objectif de vérifier l'effet Lense-Thirring, une des conséquences de la théorie de la relativité générale d'Albert Einstein.